Nápověda může mít různé významy.
 Počítačová nápověda – veškerý systém podpory uživatelů počítačů, též:
 Kontextová nápověda – systém softwarové nápovědy, který reaguje na to, co uživatel zrovna dělá
 Suflér – divadelní nápověda, pomoc pro herce, pokud zapomenou text
Možná hledáte i nápovědu jak pracovat s Wikipedií.